Курма — другий канонічний аватара Вішну, його інкарнація в образі черепахи

Курма — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна

Курма — річка в Іркутській області, притока Байкалу
 Курма — річка у Кіровській області та Удмуртії, права притока Лумпуна